Jan Szymon Zabiełło (zm. 1744) – podstoli kowieński
 Jan Szymon Zabiełło (zm. 1761) – kasztelan mścisławski